Пужи, Лиана де (1869—1950) — французская танцовщица, писательница и куртизанка
 Пужи — коммуна во Франции, в департаменте Об